114-й чемпионат Европы по конькобежному спорту проходил 10—12 января 2020 года на катке «Тиалф» (Херенвен, Нидерланды) на отдельных дистанциях (500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м у женщин и 5000 м у мужчин), а также в масс-старте, командной гонке и командном спринте.

Расписание 
''Время местное (UTC+2)

Медальный зачёт

Рекорды катка

Мужчины

Женщины

Результаты на дистанциях

Мужчины

500 м

1000 м

1500 м

5000 м

Командная гонка

Командный спринт

Масс-старт

Женщины

500 м

1000 м

1500 м

3000 м

Командная гонка

Командный спринт

Масс-старт

Ссылки 
 Программа и результаты чемпионата на сайте ИСУ
 Программа и результаты чемпионата на сайте Schaatsen.nl
  Результаты на сайте Speedskatingnews.info
 Программа на сайте катка «Тиалф»
 Результаты 500 м мужчины
 Результаты 500 м женщины
 Результаты 1000 м мужчины
 Результаты 1000 м женщины
 Результаты 1500 м мужчины
 Результаты 1500 м женщины
 Результаты 5000 м мужчины
 Результаты 3000 м женщины
 Результаты масс-старт мужчины
 Результаты масс-старт женщины
 Результаты командный спринт мужчины
 Результаты командный спринт женщины
 Результаты командная гонка мужчины

Международные спортивные соревнования в Херенвене
2020
2020 год в конькобежном спорте
конькобежный
Чемпионаты Европы в Нидерландах
Январь 2020 года в Европе
Спорт в Нидерландах в 2020 году
Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах